В Ярославской области есть деревня Шестовская — в Некоузском районе

Шесто́вское — деревня в Шашковском сельском округе Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области. В состав деревни включено бывшее село Николо-Колокша, расположенное в восточной части, рядом с руинами церкви.

Деревня расположена на правом, северном берегу реки Колокши, ниже устья правого притока реки Ягношки. Шестовское наиболее крупная деревня в среднем и верхнем течении Колокши, а в настоящее время она и единственная обитаемая деревня в округе. Ниже её по правому берегу Колокши необитаемые Селезнево, Борзово и лежащие по правому притоку Сороке Варварино, Сорокино, по левому берегу также необитаемые Чернышево и Сыроежино; вверх по течению, по правому берегу также необитаемое Ивановское, выше Рыбинский район заканчивается и начинается Тутаевский район. Дорога от Шестовского в южном направлении длиной около 6 км выходит на деревню Мартюнино и далее к центру сельского округа Шашково.

Деревня вытянулясь вдоль Колокши, в её восточной части, над устьем Ягношки находятся руины Знаменской церкви, постройки не ранее 1782 года. В этой церкви до ареста в 1936 году служила псаломщицей Святая преподобномученица Анна Рыбинская.

Село Шестовское указано на плане Генерального межевания Романовского уезда 1790 года. После объединения уездов в 1822 году Шестовское относилось к Романово-Борисоглебскому уезду. В 1930—1936 годах в ней действовал колхоз имени Кирова. В селе Николо-Колокша в те же годы действовал колхоз имени 1 Мая.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь иконы Божией Матери "Знамение" (1782).

Примечания 

Населённые пункты Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области